Tudhaliya puede referirse a lo siguiente:
 Tudhaliya.— Supuesto rey hitita del Imperio Antiguo.
 Tudhaliya el Joven ().— Muerto en la conspiración que puso en el trono a Suppiluliuma I.
 Tudhaliya I/II ().— Primer rey hitita del Imperio Nuevo.
 Tudhaliya III (1360-1340a.C.).— Rey hitita del Imperio Nuevo. Supuesto padre de Suppiluliuma I.
 Tudhaliya IV (1237-1209a.C.).— Rey hitita del Imperio Nuevo.